Hrvatski kup 2015./16. je 24. izdanje hrvatskoga kupa u vaterpolu. Naslov kupa brani riječko Primorje koje je prošle godine u finalu svladalo zagrebačku Mladost.

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Završni turnir

Ždrijeb

Utakmice

Poluzavršnica

Završnica

Izvori

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2015./16.
 1. B vaterpolska liga – sezona 2016.
 3. HVL 2016.

2015